Avron steht für:

 Mont Avron, eine Anhöhe bei Paris
 Avron (Métro Paris), eine Station der Pariser Métrolinie 2
 Joseph Avron (* 1948), israelischer Physiker

Siehe auch:
 Mount Arvon, höchster Berg von Michigan, USA